Robert A. King (1862-1932), Amerikaanse componist
Robert Wade King, Amerikaans atleet
Robert King (schrijver), Amerikaans schrijver en producer voor televisie 
Robert King (dirigent), Engelse dirigent